Финал Кубка Швеции по футболу 2019 — финальный матч 63-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу, который состоялся 30 мая 2021 года на стадионе «Бравида Арена» в Гётеборге

События до матча 
19 марта 2019 года в результате жеребьёвки был определён номинальный хозяин финального матча — «Хеккен». Местом проведения решающего матча был определён стадион «Бравида Арена» в Гётеборге.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2019 году
События 30 мая
Май 2019 года